Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Финал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Полуфинал)
  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди (Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Четвертьфинал)
  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт (Третий раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са ''(Второй раунд)

<ol start="9">
 Макс Мирный /  Энди Рам ''(Второй раунд)
 Симон Аспелин /  Павел Визнер ''(Первый раунд)
 Мартин Дамм /  Роберт Линдстедт ''(Второй раунд)
 Арно Клеман /  Марк Жикель ''(Первый раунд)
 Кристофер Кас /  Рогир Вассен ''(Второй раунд)
 Франтишек Чермак /  Михал Мертиньяк ''(Второй раунд)
 Трэвис Пэрротт /  Филип Полашек ''(Второй раунд)
 Эрик Буторак /  Джейми Маррей ''(Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Взрослые